Svenneby kan syfta på:
Svenneby, Torsby kommun, småort i Torsby kommun
Svenneby, Linköpings kommun, Herrgård i Örtomta socken i Östergötland
Svenneby socken i Bohuslän, Tanumshede kommun
Sveneby socken i Västergötland